Andreas av Kalabrien (), född 30 oktober 1327 i Ungern, död 18 september 1345 i Aversa i Neapel, var en ungersk prins ur huset Anjou-Ungern och kalabrisk hertig från 1343 till 1345.

Biografi 

Som son till kung Karl I Robert och hans fru Elisabet av Polen, trolovades han år 1334 med sin syssling Johanna I. Bröllopet ägde rum år 1342 och året därpå avled Karl Robert. År 1344 kröntes Johanna till Neapels drottning. Andreas fick titeln kung, men uteslöts från det politiska inflytandet. Detta förargade honom och han krävde att få bli krönt. Han fruktade för sitt liv och sände bud efter sin mor Elisabet. Hon skall ha försökt muta påven Clemens VI och därmed säkra sonens kröning.

Påven ändrade sitt beslut och tillät hans kröning. Några adelsmän konspirerade dock mot honom och i samband med dennes jaktresa till Aversa i ströp de honom och kastade ut honom genom ett fönster.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 

Ungerska prinsar
Kungligheter som blivit mördade
Personer som blivit mördade i Italien
Födda 1327
Avlidna 1345
Män
Prinsgemåler